Ефремово () — село в Амгинском улусе Якутии России. Входит в состав Амгино-Нахаринского наслега. Большинство жителей якуты.
Население  чел. () .

География 
Село расположено на юго-востоке Центральной Якутии, по левому берегу реки Амга, вблизи места впадения в неё притока Кокур.
Улица одна: ул. Ефремовка 

Расстояние до улусного центра — села Амга — 74 км.,  до центра наслега — с. Оннёс — 7 км.

История 
Согласно Закону Республики Саха (Якутия) от 30 ноября 2004 года N 173-З N 353-III село вошло в образованное муниципальное образование Амгино-Нахаринский наслег.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 29 человек мужчин — 13, женщин — 16 (44,8 и 55,2 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения якуты составляли 70 % от общей численности населения в 23 чел..

Инфраструктура 
Животноводство (мясо-молочное скотоводство, мясное табунное коневодство)

Транспорт 
Дорога районного значения «Амга — Покровка — Болугур — Ефремово — Оннёс».

Примечания

Ссылки 
	

Населённые пункты Амгинского улуса
Населённые пункты на реке Амга